Brieux bezeichnet

Orte:
 Brieux, französische Gemeinde im Département Orne
 Saint Brieux, kanadisches Dorf in der Provinz Saskatchewan

Personen:
 Jacques Moisant de Brieux (1611–1674), französischer Dichter und Historiker
 Eugène Brieux (1858–1932), französischer Dramatiker

Außerdem:
 Prix Brieux, ein Literaturpreis der Académie française (1926–1989).

Siehe auch:
 Saint-Brieuc (Begriffsklärung)